Spaanse verovering van Oran (1509)
Spaanse verovering van Oran (1732)